Елена Осиповна Авдеева (род. 19 июля 1968, Череповец) — российский политик, член Совета Федерации (с 2019).

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании и других стран

Биография 
В 1992 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

С 1987 года работала в налоговой инспекции Череповецкого района, занимая к 1997 году должность заместителя начальника отдела налогообложения граждан. В 1997—1999 годах являлась заместителем начальника отдела налогообложения доходов физических лиц государственной налоговой инспекции по г. Череповцу, затем до 2005 года — заместитель руководителя инспекции Федеральной налоговой службы России по Череповцу. В 2005 году назначена заместителем генерального директора ООО «Центральная консультационная служба по налогам Вологодской области» Юрия Кузина, в 2006—2012 годах возглавляла в Череповце управление городской экономики и торговли (мэром города в этот период был Олег Кувшинников), затем до 2017 года курировала социальные вопросы в должности заместителя мэра Череповца Юрия Кузина.

14 сентября 2017 года Елена Авдеева назначена мэром Череповца (прошла конкурсный отбор на замещение вакансии сити-менеджера), а 19 сентября 2019 года переизбранный губернатором Вологодской области Олег Кувшинников наделил её полномочиями представителя исполнительного органа государственной власти региона в Совете Федерации.

Санкции 
16 декабря 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включёна в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживала и реализовывала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизируют Украину».

Ранее, 4 мая 2022 года оказалась под санкциями Великобритании.

30 сентября 2022 года была внесена в санкционные списки США

Также находится в санкционных списках Канады, Швейцарии, Украины и Новой Зеландии

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Женщины-политики России
Главы Череповца
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине